Wardwell ist der Name zweier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Wardwell (Mississippi), Lamar County, Mississippi
 Wardwell (New York), Jefferson County, New York

Wardwell ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Wardwell (1791–1878), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Roy L. Wardwell (1874–1949), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 William T. C. Wardwell (1835–1907), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Wardwell Trickey Double House, ein historisches Gebäude des NRHP im US-Bundesstaat Maine